muzyk grający na trąbce
 trębacz (protista)
 trębacze – ptaki z rodziny sokołowatych
 trębacz chichotliwy (Herpetotheres cachinnans)
 trębacz prążkowany (Micrastur ruficollis)
 trębacz szarogardły (Micrastur plumbeus)
 trębacz popielaty (Micrastur gilvicollis)
 trębacz skryty (Micrastur mintoni)
 trębacz białobrzuchy (Micrastur mirandollei)
 trębacz zmienny (Micrastur semitorquatus)
 trębacz obrożny (Micrastur buckleyi)